Ли Тин и Сунь Тяньтянь — победительницы турнира.

Чемпионки предыдущих игр — американки Винус и Серена Уильямс — не защищали свой титул, но Винус принимала участие в турнире совместно с Чандой Рубин и уступила уже на старте чемпионкам турнира.

Призёры

Посев 

  Светлана Кузнецова /  Елена Лиховцева ''(Второй раунд)
  Кончита Мартинес /  Вирхиния Руано Паскуаль ''(Финал, Серебряная медаль)
  Мартина Навратилова /  Лиза Реймонд ''(Четвертьфинал)
  Алисия Молик /  Ренне Стаббс ''(Четвертьфинал)

<ol start="5">
  Синобу Асагоэ /  Ай Сугияма ''(Полуфинал)
  Мириам Казанова /  Патти Шнидер ''(Второй раунд)
  Паола Суарес /  Патрисия Тарабини ''(Полуфинал, Бронзовая медаль)
  Ли Тин /  Сунь Тяньтянь (Титул, Золотая медаль)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки